«Вече́рняя Пе́рмь» — общественно-политическая газета, была одной из крупнейших газет Перми. Выходила в ежедневном режиме с 1968 по 2011 годы.

История 
31 декабря 1968 года вышел первый номер газеты «Вечерняя Пермь» как печатного органа Пермского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся.

В сентябре 2006 года тираж «Вечерней Перми» был арестован в типографии в Березниках.

В 2011 году газета перестала публиковаться.

В апреле 2014 года издание было исключено из реестра СМИ.

Примечания

Источники и ссылки 
 31.12.1968. Выход первого номера газеты «Вечерняя Пермь» // Энциклопедия «Пермский край».
 В Пермской области арестован тираж газеты «Вечерняя Пермь» // NEWSru.com. 21 сентября 2006.
 Астахов Д. Учредитель «Вечерней Перми» не отказывается от бренда // Коммерсант.ru. 06.05.2014.

Газеты Пермского края
Газеты Перми
Газеты на русском языке
История Перми
Печатные издания, возникшие в 1968 году
Исчезли в 2011 году